Красиковщина — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена в 46 км к северу от Пскова и в 17 км к юго-востоку от села Серёдка, в нижнем течении реки Торошинка.

Население

История 
В XIX — начале XX века относилась к Бельскому погосту Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии. До 1 января 2010 года деревня входила в состав упразднённой Гверздонской волости.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района